Alberto Gattoni – politico italiano
 Francesco Gattoni – fotografo italiano
 Giulio Cesare Gattoni – gesuita e fisico italiano
 Massimo Gattoni – ex cestista italiano